Альбицький може означати:
 Альбицький Василь Іванович — російський інженер-технолог та педагог, один з активістів Союзу російського народу.
 Альбицький Володимир Олександрович — радянський астроном.
 Альбицький Олександр Геннадійович — священик Російської православної церкви, член IV Державної думи. 
 1783 Альбицький — астероїд головного поясу.